Сто шестнадцатый сезон в истории МЛБ прошёл с 3 апреля по 2 ноября 2016 года. Победителем Мировой серии стал клуб «Чикаго Кабс», обыгравший «Кливленд Индианс» в семи матчах. Самым ценным игроком финала стал второй базовый Бен Зобрист. Регулярный чемпионат «Кабс» завершили победителями Центрального дивизиона Национальной лиги, в плей-офф команда обыграла «Сан-Франциско Джайентс» и «Лос-Анджелес Доджерс». Для чикагской команды чемпионский титул стал первым с 1908 года, длительный период неудач «Кабс» вошёл в историю как проклятие козла Билли.

Матч всех звёзд лиги, ставший 87-м в истории, прошёл 12 июля на стадионе «Петко-парк» в Сан-Диего. Игра завершилась победой команды Американской лиги со счётом 4:2, представитель лиги получил преимущество своего поля в играх Мировой серии.

Расписание 
Как и в сезоне 2015 года, команды проведут 76 игр против команд своего дивизиона (по 19 против каждой). Ещё 66 игр будут сыграны против команд других дивизионов своей лиги (по 6 или 7 с каждой). Оставшиеся 20 игр будут сыграны против команд другой лиги. Матч-апы на этот сезон — Восток АЛ против Запада НЛ, Центр АЛ против Востока НЛ и Запад АЛ против Центра НЛ.

3 июля 2016 года «Атланта Брэйвз» и «Майами Марлинс» провели вынесенную игру на нейтральном поле в Форт-Брэгге, посвящённую Дню независимости США.

Регулярный чемпионат

Положение команд

Плей-офф

Результаты игр

Уайлд-кард

Дивизионные серии

Серии лиг

Мировая серия 

Примечание: * — дополнительный иннинг.

События

Отбивающие 
 Тревор Стори (Колорадо Рокиз)
 Стал шестым игроком в истории MLB и первым в Национальной лиге, сделавшим два хоум-рана в дебютной игре.
 Сделав хоум-ран в следующей игре он стал вторым игроком с 1900 года, сделавшим три HR в двух первых играх в Лиге (первым стал Джо Каннингэм в 1954 году).
 В своей третьей игре он сделал ещё один HR, став первым в истории, добившимся такого результата.
 В четвёртой игре записал на свой счёт ещё два хоум-рана, улучшив свой же рекорд. Также, стал пятым игроком с 1900 года, выбивавшим хоум-раны в четырёх стартовых играх своей команды.
 В шестой игре сезона выбил седьмой хоум-ран, улучшив свой же рекорд для новичков Лиги.
 Виктор Мартинес (Детройт Тайгерс)
 Стал первым игроком в истории MLB, выбившим пинч-хит хоум-ран в двух стартовых матчах сезона.

Питчеры 
 Джонатан Пейпелбон (Вашингтон Нэшионалс)
 4 апреля в игре против «Атланты» сделал 350-й сейв в карьере, став одиннадцатым в истории Лиги, достигшим такого результата.
 Бретт Сесил (Торонто Блю Джейс)
 4 апреля против Тампа-Бэй Рейс сыграл 38 игру подряд не допустив ни одной пробежки, повторив рекорд MLB, установленный Крейгом Кимбрелом. Серия Сесила прервалась на следующий день после пропущенного от Логана Форсайта хоум-рана.

Прочее 
 Лос-Анджелес Доджерс разгромили Сан-Диего Падрес 15:0, оформив самую крупную сухую победу в Opening Day за всю историю MLB.
 Сан-Диего Падрес стала первой командой в истории не набравшей в трёх стартовых матчах ни одного очка. Три игры против Доджерс завершились с результатами 0:15, 0:13 и 0:7.

Статистика

Бэттеры

Питчеры

Награды

Лучшие игроки недели

Ежемесячные награды

Американская лига

Национальная лига

Награды по итогам сезона

Прочие награды

Примечания

Ссылки 
 Таблица регулярного чемпионата на официальном сайте лиги
 Индивидуальная статистика на официальном сайте лиги
 Результаты и статистика на baseball-reference.com

МЛБ в сезоне 2016
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2016 году